

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Erj“ beginnt.

Erj 



Erja 
 Erjautz, Manfred (* 1966), österreichischer Künstler
 Erjavec, Karl (* 1960), slowenischer Politiker
 Erjavec, Veronika (* 1999), slowenische Tennisspielerin